Skopas von Krannon ist der Name folgender Personen:
* Skopas I. von Krannon, Fürst von Krannon
 Skopas II. von Krannon († 520/515 v. Chr.), Fürst von Krannon